Відомі носії:
 Жасур Матчанов (1984) — узбецький боксер, призер чемпіонату світу, чемпіонатів Азії та Азійських ігор.
 Матчанов Назар Маткарімович (1923—2010) — узбецький радянський партійний діяч.